Городской флаг Зугрэса — официальный символ города Зугрэс Донецкой области. Утверждён 29 декабря 2003 года решением XVIII сессии городского совета ІV созыва № ІV/18-4.

Описание 

В центре полотнища изображена электрическая лампочка с восемью лучами, под ней — два зелёных дубовых листка с жёлудем, внизу — отделенное серебряными волнами синее основание.

Символика 

Лампа указывает на энергетику как основу города. Дубовые листочки означают поселок Дубовку, на месте которого возник город. Жёлтый цвет олицетворяет степной простор, красный — промышленную специфику города, синий — реку Крынку, над которой стоит Зугрэс.

См. также 

 Герб Зугрэса
 Зугрес

Флаги городов Донецкой области
Флаги с изображением дубовых листьев
Флаги с изображением светильника